Lista Bajana – lista pilotów polskich II wojny światowej oparta na zbiorze dokumentów sporządzonych przez Komisję Historyczną Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie pt. Polish Fighter Pilots' Achievements during the Second World War (Osiągnięcia polskich pilotów myśliwskich w drugiej wojnie światowej). Dokument ten podpisany został 25 marca 1946 przez oficera łącznikowego przy Kwaterze Głównej Dowództwa Lotnictwa Myśliwskiego Królewskich Sił Powietrznych (ang. HQ Fighter Command), płk. dypl. pil. Jerzego Bajana, stąd potoczna nazwa spisu - "lista Bajana". Jest ona jedynym oficjalnym (aczkolwiek według obecnej wiedzy historyków lotnictwa w wielu miejscach nie do końca poprawnym) zestawieniem zwycięstw polskich pilotów myśliwskich.

Lista została stworzona na wzór brytyjski: wprowadzono podział na nieprzyjacielskie samoloty zestrzelone na pewno, zestrzelone prawdopodobne oraz uszkodzone. Wyniki pilotów są sumą całkowitych i ułamkowych zwycięstw powietrznych (w wypadku, gdy pilot zestrzelił samolot np. wspólnie z dwoma innymi pilotami, zaliczano mu 1/3 zestrzelenia).

Za polskich asów myśliwskich z okresu II wojny światowej zwykło się uważać 42 pilotów, których suma zestrzeleń pewnych (całkowitych i ułamkowych) na "liście Bajana" jest większa lub równa 5.

Na "liście Bajana" pojawia się także jedno nazwisko obcokrajowca, służącego w Polskich Siłach Powietrznych Czecha Josefa Františka (zajmuje on na liście trzecie miejsce). Lista obejmuje 447 pozycji.

Lista Bajana 
Poniższa lista obejmuje wszystkich asów myśliwskich (pierwsza "100") oraz dodatkowo wybranych pilotów.

Linki zewnętrzne 
 "Lista Bajana" na stronie "Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej"
 "Lista Bajana" w formacie PDF wraz z fotografiami polskich asów myśliwskich
Zbiór życiorysów wielu pilotów, których nazwiska znajdują się na "liście Bajana" (1)
 Zbiór życiorysów wielu pilotów, których nazwiska znajdują się na "liście Bajana" (2)

 
Strony przeglądowe – historia